Rebers ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Rebers (* 1958), deutscher Kabarettist, Autor, Musiker und Komponist
 Friedrich Rebers (1929–2001), deutscher Sparkassendirektor und Politiker (SPD, AfB)